Бардуэльва (, ) — река на севере Норвегии в коммунах Барду и Молсельв, фюльке Тромс и Финнмарк.

География 
Река берёт начало от озера Алтеватнет, течёт через город Setermoen и через 70 км впадает в реку Молсэльва.

Использование 
Река активно используется в качестве источника энергии, на ней расположены 3 гидроэлектростанции, Иннсет, Страуммо и Бардуфосс, которые вырабатывают около 1235 гигаватт-часов ежегодно.

Этимология 
От норвежского (ei Elv/Elve) — река. Bardu — коммуна в Норвегии.

Примечания

Ссылки 
 
 

Бассейн Норвежского моря
Реки Норвегии